Шизофрени́я:

 Шизофрения — психическое расстройство (МКБ-10, ).
 «Шизофрения» — российский художественный фильм режиссёра Виктора Сергеева (1997).
 «Шизофрения» — песня российской пауэр-метал группы «Сад грёз», а также её одноимённый мини-альбом.

См. также 
 Schizophrenia — альбом группы Sepultura.